East Barkwith – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Lincolnshire
 West Barkwith – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Lincolnshire